Домпе (підрозділ окружного секретаріату) — підрозділ окружного секретаріату округу Гампаха, Західна провінція, Шрі-Ланка.
 Жан-Люк Домпе (фр. Jean-Luc Dompé, нар. 12 серпня 1995, Арпажон) — французький футболіст, фланговий півзахисник клубу «Гент».